Kenzo či Kenzó je jméno více osob:

 Kenzó (450–487) – 23. japonský císař
 Kenzó Takada (1939–2020) – japonský módní návrhář 高田 賢三
 Kenzó Tange (1913–2005) – japonský architekt 丹下 健三
 Kenzó Suzuki (*1939) – japonský profesionální zápasník wrestlingu 鈴木 健想

Může mít i přenesený význam:
 Kenzo (móda) – značka parfému a oděvů, kterou založil návrhář Kenzó Takada